Ignacio Fernández puede referirse a:

 Ignacio Fernández Esperón (1892-1968), compositor mexicano.
 Ignacio Fernández de Castro (1919-2011), sociólogo y abogado español.
 Ignacio Fernández Sánchez (1922-2012), un actor, director y humorista español.
 Ignacio Fernández Fernández (1963), CFO de Inditex.
 Ignacio Fernández Rodríguez (1980), futbolista español.
 Ignacio Fernández Toxo (1952), Secretario General del sindicato Comisiones Obreras.
 Nacho Fernández González (1973-), historietista español.
 Iganacio Fernández Iglesias (1990-), futbolista español.
 Ignacio Martín Fernández (1990-), futbolista argentino.